Catarina steht für:

 Catarina (Vorname), Variante des weiblichen Vornamens Katharina
 Lucas Catarina (* 1996), monegassischer Tennisspieler
 den Zyklon Catarina
 Catarina (Ceará), Gemeinde in Brasilien
 Catarina (San Marcos), Gemeinde (Municipio) im Departamento San Marcos, Guatemala
 Catarina (Texas), Ort im Dimmit County, Texas

Schiffsname:
 Catarina (Schiff), deutscher Fischereisegler
 Santa Catarina (Karacke), portugiesischer Segler

Siehe auch:
 Caterina
 Catharina
 Catrina
 Katarina
 Katharina (Begriffsklärung)